Maškaráda může být:

obecně 
 děj nebo událost probíhající v maskovaném stavu, používá se i v přeneseném významu

v informatice
IP maškaráda, pro připojení počítačů z LAN k jiné síti, typicky k Internetu

v kultuře
Maškaráda, fantasy kniha Terryho Pratchetta
Maškaráda (Lermontov), veršovaná divadelní hra, drama Michaila Jurjeviče Lermontova z roku 1836
Maškaráda (opera), opera dánského skladatele Carla Nielsena
Maškaráda (film, 1934), německo rakouský romantický film z roku 1934
Maškaráda (film, 1963), československý televizní film režiséra Jiřího Bělky z roku 1963
Maškaráda (film, 1971), jugoslávský film režiséra Boštjana Hladnika z roku 1971
Maskarada, polský film z roku 1987, režie Janusz Kijowski
Maškaráda (film, 1981), československý televizní film z roku 1981, přepis stejnojmenné divadelní hry Michaila Jurjeviče Lermontova, režie Tibor Rakovský
Maškaráda (film, 1988), americké mysteriózní romantické drama z roku 1988, režie Bob Swaim